Muziek
 Bang Bang Recordings, een platenlabel dat is opgericht om uitsluitend het album Five Minutes with Arctic Monkeys uit te brengen
Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!, een studioalbum van Brimstone Howl
 Bang Bang (Dispatch), een studioalbum van Dispatch
 Bang Bang (Kelly Willis), een studioalbum van Kelly Willis
 Bang, Bang (Stick 'Em Up), een nummer van de Bar-Kays
 Bang Bang (My Baby Shot Me Down), een nummer van Cher
 Bang Bang (Joe Cuba), een nummer van Joe Cuba
 Bang Bang (Danger Danger), een nummer van Danger Danger
 Bang Bang (Dr Dre), een nummer van Dr Dre van zijn album 2001
 Bang Bang (Green Day), een nummer van Green Day
 Bang Bang (Iggy Pop), een nummer van Iggy Pop
 Bang Bang (Will.i.am), een nummer van Will.i.am
 Bang Bang (Jessie J), een nummer van Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj
 Bang Bang (Young Buck), een nummer van Young Buck van zijn muziekalbum Straight Outta Cashville
 Bang Bang (K'naan), een single van de Canadees Somalische rapper K'naan uit 2008. 

Varia
 Bangbang (vis), een Surinaamse visgerecht (zalm-achtig)
 Bangbang (Bali), een bestuurslaag in Bangli, Bali, Indonesië
 Bang Bang (televisieserie), een Braziliaanse televisieserie
 BangBang (artiest), een Brits dichter, rapper en spoken-wordartiest
 Bang-Bang (film) (1967), een Franse film van Serge Piolet
 Bang Bang Club, een club van vier Zuid-Afrikaanse fotografen